est la formule brute de plusieurs isomères.

Chloroalcane
 1,2-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 1,3-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 1,4-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 1,5-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 1,6-dichlorohexane, numéro CAS 
 2,2-dichlorohexane, numéro CAS 
 2,4-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 2,5-dichlorohexane, numéro CAS , racémique
 1,1-dichloro-4-méthylpentane, numéro CAS 
 1,4-dichloro-4-methylpentane, numéro CAS 
 1,5-dichloro-3-méthylpentane, numéro CAS 
 2,4-dichloro-2-méthylpentane, numéro CAS , racémique
 3-(dichlorométhyl)-pentane, numéro CAS